

Anno 
 886 o 886 a.C.

Codici 
 886 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mishima, nella Prefettura di Shizuoka, del Giappone

Matematica 
 886 – numero